Mézy peut faire référence à :

Patronyme 
 Charles Joseph Dupleix de Mézy (1766-1835), haut fonctionnaire français ;
 Luc Mézy (1961-), raseteur français ;
 Michel Mézy (1948-), footballeur et entraîneur français ;
 Augustin de Saffray de Mézy (-1665), administrateur colonial français, gouverneur de la Nouvelle-France de 1663 à 1665.

Toponyme 
 Mézy-Moulins, commune française de l'Aisne :
 La gare de Mézy, sur le territoire de la commune ;
 La ligne de Mézy à Romilly-sur-Seine, qui passe par le territoire de la commune.
 Mézy-sur-Seine, commune française des Yvelines :
 L'île de Mézy, ancienne île à Mézy-sur-Seine, fusionnée avec l'île Belle et l'île de Juziers.
 La , dans le Nord-du-Québec, au Canada.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme